— японский композитор музыки к видеоиграм, самой известной работой которого является саундтрек к серии Star Fox 64.

Значимые работы 
 Star Fox 64 (с Кодзи Кондо)
 F-Zero X (с Таро Бандо)
 Pokémon Stadium (с композиторами Кэнта Нагата и Тору Минэгиси)
 Pokemon Stadium 2
 Pikmin
 The Legend of Zelda: The Wind Waker (с Кэнта Нагатой, Тору Минэгиси и Кодзи Кондо)
 Pikmin 2
 The Legend of Zelda: Four Swords
 Nintendogs
 New Super Mario Bros. (с Асукой Ота)
 Star Fox Command
 Super Smash Bros. Brawl
 Big Brain Academy (с Рё Нагамацу)

Ссылки 
 

Композиторы Японии
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы по алфавиту